Das Herrendoppel der US Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten Mark Woodforde und Todd Woodbridge gegen Jacco Eltingh und Paul Haarhuis. Die „Woodies“ gewannen in drei Sätzen und konnten somit ihren Titel verteidigen. Dies war ihr zweiter Triumph bei den US Open (nach 1995) und ihr siebter gemeinsamer Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
1996